Писаренко Анатолій Аркадійович (нар. 1944) — український політик, народний депутат України
 Писаренко Анатолій Григорович (нар. 1958) — видатний український спортсмен-штангіст; український політик, народний депутат України
Сторінки зі списками однофамільців-тезок